| mål         = {{#expr:
 31 +
 37 +
 18}}
| publik      = {{#expr:
 42306 +
 11988 +
 35410}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (6:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2020 var det 13:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Singapore och detta var första gången sedan 2000 mästerskapet spelades i ett land. På grund av att man brustit till att leva upp till villkoren av WADA var  och  inte tillåtna att representeras av sina respektive flaggor. Thailand använde sig av förbundets logga medan Indonesien använde sig av statsvapnet. 

Mästerskapet var ursprungligen planerad att spelas mellan den 23 november och 31 december 2020. På grund av covid-19-pandemin blev mästerskapet dock framflyttat två gånger; först till mellan 11 april och 8 maj 2021 och sedan till mellan 5 december 2021 och 1 januari 2022.

 var regerande mästare, men blev utslagna i semifinalen av . Mästerskapet vanns av  som i finalen besegrade

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Statistik

Målskyttar
4 mål

 Bienvenido Marañón
 Safawi Rasid
 Chanathip Songkrasin
 Teerasil Dangda

3 mål

 Irfan Jaya
 Ikhsan Fandi
 Supachok Sarachat

2 mål

 Amin Nazari
 Patrick Reichelt
 Evan Dimas
 Egy Maulana Vikri
 Ezra Walian
 Pratama Arhan
 Rachmat Irianto
 Witan Sulaeman
 Chan Vathanaka
 Kogileswaran Raj
 Htet Phyo Wai
 Nguyễn Công Phượng
 Nguyễn Quang Hải
 Nguyễn Tiến Linh

1 mål

 Ángel Guirado
 Kevin Ingreso
 Jesper Nyholm
 Asnawi Mangkualam
 Elkan Baggott
 Ramai Rumakiek
 Ricky Kambuaya
 Prak Mony Udom
 Sath Rosib
 Sieng Chanthea
 Yue Safy
 Kydavone Souvanny
 Akhyar Rashid
 Shahrul Saad
 Maung Maung Lwin
 Than Paing
 Martin Steuble
 Adam Swandi
 Faris Ramli
 Hariss Harun
 Safuwan Baharudin
 Shahdan Sulaiman
 Shakir Hamzah
 Song Ui-young
 Adisak Kraisorn
 Bordin Phala
 Elias Dolah
 Pathompol Charoenrattanapirom
 Sarach Yooyen
 Supachai Chaided
 Worachit Kanitsribampen
 Bùi Tiến Dũng
 Nguyễn Hoàng Đức
 Phan Văn Đức

Självmål
 Shawal Anuar (mot Indonesien)

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida

Referenser

2020
2021 i Singapore
2022 i Singapore
Fotbollsåret 2021
Fotbollsåret 2022
Internationella sportevenemang i Singapore